Ку́ньголово () — деревня в Форносовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

История 
На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, упоминается как деревня Kunningala.

Как деревня Куннингула, обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

КУТТОЛОВО — деревня при мызе Новолисинской, принадлежит наследникам графа Буксгевдена, число жителей по ревизии: 33 м. п., 44 ж. п. (1838 год)

На карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года и С. С. Куторги 1852 года обозначена, как деревня Куньгалово.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, она упомянута как деревня «Kuningala», населённая ингерманландцами-эурямёйсет. Однако, в пояснительном тексте к этнографической карте, ингерманландское население деревни, записанной как Kuningala (Куттолово, Кунголово, Кунгелово), указано весьма незначительное: 6 м. п., 1 ж. п., всего 7 человек.

КУНГЕЛЕВО — деревня господина Вонлярлярского, по просёлочной дороге, число дворов — 17, число душ — 57 м. п. (1856 год)

КУНЬГЕЛОВО — деревня владельческая при колодцах, число дворов — 14, число жителей: 56 м. п., 73 ж. п. (1862 год)

В 1879 году деревня Куньгалово насчитывала 16 дворов.

В 1885 году деревня называлась Куньгалова и насчитывала 25 крестьянских дворов.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к 1-му стану Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1913 году деревня Куньгелово насчитывала 32 двора.

К 1917 году, согласно «Военно-топографической карты Петроградской Губернии», в деревне Куньгалова осталось 18 дворов.

С 1917 по 1922 год деревня Куньголово входила в состав Кайболовского сельсовета Лисинской волости Детскосельского уезда.

С 1922 года в составе Кайболовского сельсовета.

С 1923 года в составе Гатчинского уезда.

С 1924 года в составе Погинского сельсовета.

С 1927 года в составе Детскосельского района.

В 1928 году население деревни составляло 178 человек.

С 1930 года в составе Тосненского района.

Согласно топографической карте 1931 года деревня называлась Куньгелово и насчитывала 50 дворов.

По данным 1933 года деревня называлась Куньголово и входила в состав Погинского финского национального сельсовета Тосненского района.

Согласно топографической карте выпуска 1939 года деревня насчитывала 29 дворов.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 27 января 1944 года.

С 1965 года в составе Фёдоровского сельсовета. В 1965 году население деревни Куньголово составляло 24 человека.

По данным 1966 и 1973 годов деревня также находилась в составе Фёдоровского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Куньголово входила в состав Новолисинского сельсовета.

В 1997 году в деревне Куньголово Новолисинской волости проживали 2 человека, в 2002 году — 4 человека (русские — 25 %, белорусы — 75 %).

В 2007 году в деревне Куньголово Форносовского ГП — 3 человека.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района на автодороге  (Поги — Новолисино), к юго-востоку от административного центра поселения — посёлка Форносово.

Расстояние до административного центра поселения — 9,5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Новолисино — 10 км.

Демография

Инфраструктура 
Между деревнями Куньголово и Еглизи расположен официальный полигон твердых бытовых отходов «Куньголово».

К югу от деревни расположена военная часть 33020.

Фото

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района